San Antonio (Uruguay) hace referencia a varios artículos:

 San Antonio, localidad en el departamento de Canelones.
 San Antonio, pueblo en el departamento de Salto.
 San Antonio, localidad balnearia del departamento de Rocha.